Günthersdorf steht für:

 Günthersdorf, Ortsteil der Stadt Leuna, Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Günthersdorf (Doberschau-Gaußig), Ortsteil der sächsischen Gemeinde Doberschau-Gaußig, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Günthersdorf (Friedland), Ortsteil der Stadt Friedland, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Günthersdorf (Helmbrechts), Ortsteil der Stadt Helmbrechts, Landkreis Hof, Bayern
 Günthersdorf (Oschersleben), Ortsteil der Stadt Oschersleben (Bode), Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt

in Polen:
 Godzieszów, Gemeinde Nowogrodziec, Niederschlesien
 Godzieszówek, Gemeinde Strzegom, Niederschlesien

Siehe auch:
 Schloss Günthersdorf (Polen)
 Güntersdorf (Begriffsklärung)
 Guntersdorf (Niederösterreich)